Бекеши:

 Бекеши, Дьёрдь фон (1899—1972) — американский физик, биофизик и физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине.
 Бекеши, Илона (род. 1953) — венгерская спортивная гимнастка.
 Бекеши — крупный ударный кратер в северном полушарии на обратной стороне Луны.